Oběšenec má více významů.
 oběšený člověk
 společenská hra s tužkou a papírem, zvaná též šibenice
 báseň Jana Nerudy z Knih veršů (dostupná na projektu Wikizdroje)
 menší rybník v přírodní rezervaci Žabakor